Коразон де Хесус има више значења:

 Коразон де Хесус (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коразон де Хесус (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коразон де Хесус (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коразон де Хесус (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Коразон де Хесус (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коразон де Хесус, Пиња (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику